

Geografia
 Contea di Crisp – contea dello Stato della Georgia, negli Stati Uniti
 Crisp – comunità nella contea di Ellis nel Texas, negli Stati Uniti
 Ghiacciaio Crisp – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Coco Crisp – ex giocatore di baseball statunitense
 Donald Crisp – attore, regista e sceneggiatore britannico
 Frank Crisp – avvocato britannico
 Quentin Crisp – scrittore, modello, attore e autore satirico britannico
 Richard J. Crisp – scrittore e psicologo britannico
 Ronald Crisp – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 Terry Crisp – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese